

Scienza e tecnica
 Pistone – parte mobile del motore termico.
 Pistone – parte mobile di un organo idraulico/pneumatico/oleodinamico.
 Pistone – parte mobile di strumenti a fiato.

Persone
Alessandro Pistone – calciatore italiano.